Kabinett Berlusconi steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett Berlusconi I
 Kabinett Berlusconi II
 Kabinett Berlusconi III
 Kabinett Berlusconi IV